Пурнуа-ла-Шетив () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Мец, кантон Кото-де-Мозель. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Верни (округ Мец-Кампань).

Площадь коммуны — 2,56 км², население — 684 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 643 человека (2013), плотность населения — 251,2 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Население

Экономика 
В 2010 году из 447 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 300 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности 67,1 %, в 1999 году — 71,2 %). Из 300 активных трудоспособных жителей работали 282 человека (139 мужчин и 143 женщины), 18 числились безработными (8 мужчин и 10 женщин). Среди 147 трудоспособных неактивных граждан 63 были учениками либо студентами, 69 — пенсионерами, а ещё 15 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки